Love est un nom anglais qui signifie amour.

To love est un verbe anglais qui signifie aimer.

Cinéma 

 , titre original de Fatty rival de Picratt, film américain de Roscoe Arbuckle sorti en 1919 ;
 , film américain de J. Parker Read Jr. sorti en 1920 ;
 , titre original dAnna Karénine, film américain d'Edmund Goulding sorti en 1927 ;
  (Women in Love), film britannique de Ken Russell sorti en 1969 ;
 , titre anglais dAmour (), film hongrois de Károly Makk sorti en 1971 ;
 , film indien de Suresh Krissna sorti en 1991 ;
 , film indien de  sorti en 2001 ;
 , film américano-serbo-monténégrin de  sorti en 2005 ;
  (et ses petits désastres), film franco-britannique d'Alek Keshishian sorti en 2006 ;
 , film indonésien de Kabir Bhatia sorti en 2008 ;
 , film indien de  sorti en 2008 ;
 , titre original de Space Time : L'ultime Odyssée, film américain de William Eubank sorti en 2011 ;
 , titre anglais dAmour, film franco-autrichien de Michael Haneke sorti en 2012 ;
 , titre anglais d, film tawainais de Doze Niu sorti en 2012 ;
 , film français de Gaspar Noé sorti en 2015.

Série télévisée 

 Love, série télévisée de Judd Apatow diffusée entre 2016 et 2018.

Musique

Groupes de musique 
Love peut désigner :
 , groupe rock américain actif durant les années 1960 ;
 , groupe japonais de pop/r&b actif de 2008 à 2012.

Chansons 

 , chanson de Nat King Cole présente sur l'album  sorti en  ;
 , single de  sorti en  ;
 , chanson de John Lennon présente sur l'album  sorti le  ;
 Love (Hier deux enfants en français), chanson de Floyd Huddleston et George Bruns, présente sur la bande originale de Robin des Bois ;
 , chanson de Musiq Soulchild présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Kim Wilde présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  représentant l'Irlande à l'Eurovision 2005 ;
 , chanson de Keyshia Cole présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Ashlee Simpson présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d'Inna présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Sasha Son représentant la Lituanie à l'Eurovision 2009 ;
 , chanson d'AAA présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jana Kramer présente sur l'album  sorti le  ;
 Love, chanson de Lana Del Rey, sortie le .

Albums 

 , album de Rosemary Clooney sorti en  ;
 , album de Nat King Cole sorti en  ;
 , album de Love sorti en  ;
 , album de la série télévisée Sesame Street sorti en  ;
 , album de The Cult sorti le  ;
 , album d'Aztec Camera sorti en  ;
 , album d'Edyta Bartosiewicz sorti en  ;
 , album de Thalía sorti le  ;
 , album de SES sorti le  ;
 , album de The Juliana Theory sorti le  ;
 , album de Mika Nakashima sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de Foetus sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album des Beatles sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album de Boyz II Men sorti en 2009 ;
 , album de Flipper sorti le  ;
 , album d'Angels and Airwaves sorti le  ;
 , album de Jennifer Lopez sorti le  ;
 , album de Maki Gotō sorti le  ;
 , album d'Angels and Airwaves sorti le  ;
 , album d'Ayumi Hamasaki sorti le  ;
 , album de Girl's Day sorti le  ;
 , album de Yuna Itō sorti le  ;
 Løve, album de Julien Doré sorti le  ;
 , un album de Get Well Soon paru en  ;
 , album de Michael Bublé sorti le .

Autres arts 
Love peut désigner :
 Love, une pièce de théâtre de 1964 ;
 Love, un spectacle du Cirque du Soleil basé sur l'œuvre des Beatles
 Love, un motif artistique créé par Robert Indiana et formé des quatre lettres du mot « Love » ;
 Love, un magazine ;
 Love (2003), un roman de Toni Morrison ;
 L.O.V.E., une sculpture de l'artiste italien Maurizio Cattelan.

Anthroponyme

Patronyme 

 Andrew Love (1941-2012), un saxophoniste américain ;
 Augustus Edward Hough Love (1863-1940), un mathématicien anglais de la fin du  ;
 Bessie Love (1898-1986), actrice de cinéma muet américaine ;
 Darlene Love (1938-), une chanteuse et actrice américaine ;
 Darris Love (1980-), un acteur américain ;
 Davis Milton Love III (1964-), un golfeur américain ;
 Iris Love (1933-2020) une archéologue américaine ;
 Jennifer Love Hewitt (1979-), une chanteuse, productrice et actrice de cinéma américaine ;
 Joanne Love (1985-), une footballeuse écossaise ;
 Kevin Love (1988-), un basketteur américain ;
 Matt Love, homme politique provincial canadien ;
 Pauline Love (1987-), une joueuse et entraîneuse de basket-ball américaine ;
 Phyllis Love (1925-2011), une actrice américaine ;
 Ruben Love (2001-), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Tabitha Love (1991-), une joueuse de volley-ball canadienne ;
 Vágner Love (1984-), un footballeur brésilien ;
 Vichou Love, auteur-compositeur-interprète burundais ;
 Yael Goldstein Love (1978-), une romancière, éditrice et critique de livres américaine ;

personnages de fiction
 Augustus Edward Hough Love, un personnage scientifique créé par la romancière Dominique Fortier ;
 Angelina Love, le nom de ring de la catcheuse Angel Williams.

Pseudonyme 
Love se retrouve dans les pseudonymes suivants :
 Aaliyah Love (née en 1985), une actrice de films pornographiques américaine ;
 Alexis Love (née en 1988), une actrice de films pornographiques américaine ;
 Arsenio Sebastiao Cabungula, dit Love, un footballeur angolais né en 1979 ;
 Brandi Love (née en 1973), une actrice de films pornographiques américaine ;
 Brianna Love (née en 1985), une actrice de cinéma pornographique ;
 Courtney Love, épouse et veuve de Kurt Cobain, une chanteuse et guitariste du groupe Hole ;
 Divinity Love (née en 1986), une actrice pornographique tchèque ;
 Jil Love, artiste contemporaine catalane qui milite, par ses œuvres, en faveur des droits humains, de l'environnement, des droits des animaux et des droits LGBT;
 Rebecca Love (née en 1976), une actrice pornographique américaine ;
 Sinnamon Love (née en 1973), une actrice de films pornographiques américaine ;
 Toby Love (né en 1985), un chanteur américain de bachata.

Autres 
Love peut aussi désigner :
 Comté de Love, un comté de l'Oklahoma ;
 LÖVE, un moteur de jeu se programmant en langage Lua.

Notes et références

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme anglais